T19, T-19, T 19 ist die Bezeichnung für:
 Junkers T 19, ein Versuchsflugzeug der Firma Junkers aus dem Jahr 1922
 Elektron T19, Oberleitungsbusse aus der Ukraine
 Variante Carina E (T19) des Toyota Carina von 1992 bis 1997
 T 19 (Schiff, 1940), ein Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine

Abkürzung